Citium bezeichnet:

 in der Antike die Stadt Larnaka auf Zypern
 eine antike Stadt in Makedonien, möglicherweise das heutige Bottia
 Titularbistum Citium, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche